Deux navires de la Marine royale canadienne portent le nom de NCSM Fredericton :
 le , une corvette de  en service de 1941 à 1948 ;
 le , une frégate de classe Halifax lancée en 1994.

Fredericton